Live in Moscow — концертный альбом американской рок-группы Stone Sour, выпущенный 14 августа 2007 года эксклюзивно на iTunes Store. Концертник содержит запись выступления группы в Москве, Россия. Видеозапись этого выступления представлена в специальном издании альбома Come What(ever) May.

Сет-лист

Участники 
 Stone Sour
 Кори Тейлор — вокал, гитара
 Джеймс Рут — лидер-гитара
 Джош Рэнд — ритм-гитара
 Шон Экономаки — бас-гитара
 Рой Майорга — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 stonesour.com — официальный сайт.
 Discogs — Stone Sour «Live in Moscow».

Альбомы 2007 года
Альбомы по алфавиту